Alderton kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Alderton, Gloucestershire – en ort och civil parish i Gloucestershire, England
 Alderton, Northamptonshire – en ort och civil parish i Northamptonshire, England
 Alderton, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Alderton, Suffolk – en ort och civil parish i Suffolk, England
 Alderton, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

USA
 Alderton, Washington – en ort i Pierce County, Washington, USA

Personer
 John Alderton (1940–), en brittisk skådespelare